Osoby o tym nazwisku:
 Dmytro Bojko – ukraiński piłkarz
 Jakub Bojko – polski działacz, publicysta i pisarz ludowy
 Jan Bojko – polski dyplomata
 Jurij Bojko – ukraiński polityk i inżynier
 Krzysztof Bojko – polski dyplomata i naukowiec
 Oleg Bojko – rosyjski biznesmen
 Ołeksandr Bojko – ukraiński piłkarz
 Swietłana Bojko – rosyjska florecistka, olimpijka
 Szymon Bojko – polski historyk i krytyk sztuki, pedagog i wykładowca uniwersytecki
 Wołodymyr Bojko – ukraiński polityk i przedsiębiorca